Klobasa je lahko:

 Klobasa, priimek več znanih ljudi
 Klobasa, mesni izdelek 
 Kranjska klobasa